Аккеші (Хоккайдо)
Малий острів Аккеші
Повіт Аккеші